Broadcast — дебютный студийный альбом британской рок-группы Cutting Crew. Выпущен в июле 1986 года на лейбле Virgin Records. Содержит одни из наиболее известных и популярных композиций в творчестве группы — «(I Just) Died in Your Arms» и балладу «Sahara».

Broadcast стал успешным альбомом и прекрасным стартом коллектива, композиции с него заняли высокие места в мировых чартах, в трёх странах альбому присвоен статус золотого по продажам.

Об альбоме 
Альбом стал успешным — только в США было реализовано 500 000 копий альбома, что соответствует золотому статусу в этой стране. Также, золотой статус альбому присвоили в Канаде, где было продано 50 000 экземпляров и в Финляндии — 25 000 копий. В родной Великобритании, продажи составили 60 000 копий, что соответствует серебряному статусу.

На композицию (I Just) Died in Your Arms был снят видеоклип. Также существует концертное исполнение этой песни в сопровождении симфонического оркестра.

В массовой культуре 
 Композиция «(I Just) Died in Your Arms» вошла в саундтрек к известной видеоигре GTA Vice City в 2002 году. Она звучит в эфире радиостанции Emotion 98.3 FM.

Список композиций

Участники записи 
 Ник ван Иде — вокал, ритм-гитара, клавишные;
 Кевин МакМайкл — электрогитара, синтезатор, бэк-вокал; R.I.P. 31/12/2002
 Колин Фарли — бас-гитара, пианино, бэк-вокал;
 Мартин Бидл — ударные, перкуссия, бэк-вокал.

Приглашенные музыканты 
 Гари Барнакл — саксофон;
 Девид ЛеБолт — клавишные;
 Питер Витессе — клавишные;
 Пит Бирч — бэк-вокал.

Переиздания 
В 2010 году британским лейблом Cherry Red Records выпущено переиздание этого альбома на CD. Переиздание включает также и 4 бонус-трека, 2 из которых это записи концертных выступлений группы.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте discogs.com
 Альбом на сайте allmusic.com

Альбомы 1986 года
Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Cutting Crew
Альбомы Virgin Records
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний